La Batalla d'Asculum (279 aC) en les guerres pírriques.
 La Batalla d'Asculum (209 aC) en la segona guerra púnica.
 La Batalla d'Asculum (89 aC) en la guerra social.